Gatteschi ist der Familienname folgender Personen:

 Dante Gatteschi (* 1945), italienischer Chemiker
 Luigi Gatteschi (1923–2007), italienischer Mathematiker
 Piera Gatteschi Fondelli (1902–1985), italienische Generalin (1944–1945)